Petrolia (Pensilvânia)
Petrolia (Texas)

Desambiguações de topônimos